Чемпионат Португалии по футболу 1962—1963 является 29-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 12-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 596 голов (в среднем 3,27 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1962/1963
Португалия
Португалия
1962 год в Португалии
1963 год в Португалии